A baskír ábécé (saját nyelvén Башҡорт әлифбаһы) a baskír nyelv írására használatos.

A nyelvet eredetileg az arab írással jegyezték le, amit 1930-ban latin írásra cseréltek. Hasonlóan a többi, a Szovjetunió területén beszélt nyelvhez, 1938 telén átálltak a ma is használt cirill írásra.

A baskír ábécé és átírásai

A 2002-es ábécé 
2002-ben kidolgoztak egy latin betűs ábécét, amely felváltaná a többi ex-Szovjetunióbeli török nyelvekhez hasonlóan a cirill írást. Ezt azonban eddig még hivatalosan nem vezették be. Ennek az ábécének a sorrendje a következő:

A, B, C, Ç, D, E, Ә, F, G, Ğ, H, X, I, İ, J, K, Q, L, M, N, Ñ, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, W, Y, Z, Ź

Megjegyzések

További információk 
 Transliteraion of Non-Roman Scripts

Cirill eredetű ábécék
Oroszországi ábécék